Битва Роботов — национальный чемпионат по битве роботов в России
 Битвы роботов — британское телешоу о битве роботов
  — американское телешоу о битве роботов

См. также 
 Боевой робот
 Роботы-бойцы (фильм)